Вотчина:

 Вотчина — земельное владение, принадлежащее феодалу потомственно (от слова «отец») с правом продажи, залога, дарения. 
 Вотчина — село в Российской Федерации Кировской области Санчурском районе.